Il risveglio è la fase di ritorno alla veglia, lo stato di coscienza in cui il pensiero e i sensi sono attivi ed è possibile l'azione volontaria, in contrapposizione al sonno.

Film
Risveglio (West of Broadway) – film del 1931 diretto da Harry Beaumont 
Risveglio (Przebudzenie) – film del 1934 diretto da Aleksander Ford
Risveglio (A régi nyár) – film del 1941 diretto da Félix Podmaniczky

Letteratura 
Risveglio (Wake Up With Death) – racconto noir di Cornell Woolrich (1937)
Risveglio od Occhi non soltanto per vedere (Eyes Do More Than See) – racconto di Isaac Asimov (1965)

Musica 
Risveglio – canzone dei Pooh apparsa nella raccolta Pooh 1975-1978
Risveglio – album di Armando Stula (1979)

Altro 
Risveglio o Revival – movimento religioso nell'ambito del Cristianesimo protestante.
Risveglio – partito politico lettone
Risveglio nazionale ceco 
Risveglio nazionale estone 
Risveglio nazionale lettone 
Risveglio nazionale lituano 
Risveglio nazionale indonesiano 
Risveglio nazionale in Romania 
Risveglio – nelle filosofie buddhiste e nel tantrismo, concetto collegato a quello di Bodhi

Pagine correlate 
Risvegli